Figueruelas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Figueruelas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Figueruelas (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar